NLTT est un sigle qui signifie :
 New Luyten, Two Tenths un catalogue d'étoiles dont le mouvement propre est important
 Natural Language Theory and Technology, un groupe de recherche du Palo Alto Research Center

Notes et références